Hradiště is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Hradiště (okres Benešov)
 Hradiště (okres Domažlice)
 Hradiště (okres Plzeň-jih)
 Hradiště (okres Rokycany)
 Militair oefenterrein Hradiště in okres Karlsbad
 Dolní Hradiště (okres Plzeň-sever)
 Choustníkovo Hradiště (okres Trutnov)
 Klášter Hradiště nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)
 Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)
 Staré Hradiště (okres Pardubice)
 Uherské Hradiště (okres Uherské Hradiště)